est un personnage de fiction créé par Hiro Mashima dans le manga Fairy Tail en 2006.
Lucy Heartfilia est également l'acolyte de, Natsu Dragnir.

Biographie fictive

Première partie 
Lucy Heartfilia est née en X767. Très jeune, elle s'intéresse beaucoup à la magie qu'utilise sa mère, Layla Heartfilia, la même qu'elle utilisera plus tard, la magie constellationiste et montre un intérêt très fort vis-à-vis de la manière de traiter les esprits célestes. Sa mère meurt lorsqu'elle est âgée de . Elle doit désormais vivre seule avec son père. Ses rapports avec celui-ci sont très conflictuels : c'est un homme riche, autoritaire et qui possède un domaine immense.

À , Lucy décide de quitter la demeure familiale pour suivre sa propre voie et tenter d’intégrer une guilde de mages, avec entre autres pour objectif , une guilde réputée. Après sa rencontre avec Natsu Dragnir, elle réussit à intégrer la guilde de ses rêves. Elle devient là-bas l’une des rares membres qui garde la raison (elle ne se bat pas contre ses compagnons juste pour savoir qui est le plus fort). Très vite, elle fait partie de l’équipe de Natsu et Happy, rejoint ensuite par Erza et Grey. Lucy est, parmi l’équipe de Natsu, sans doute un membre peu fort au combat (comme Happy) mais, elle est capable de faire des prouesses, comme elle l’a prouvée lors de son combat contre Angel des Oracion Seis, avec le sort Urano Metria, que lui a appris Hibiki Leithis, un membre de .

Elle aura par la suite pour mission de retrouver le livre  chez le comte Everlue et de le détruire. Une fois le comte vaincu, elle ne récupère que plus tard, par l’intermédiaire de Happy, la clé d’or de la Vierge détenu par le comte avant sa défaite. Il s’agit de la première clé qu’elle gagne depuis son intégration dans la guilde.

À la suite de l'accomplissement d'une quête de rang S sur l'île de Galuna qui a été volée par Natsu et Happy, Lucy obtient la clé d'or du Sagittaire.

Après le départ de Lucy du domaine familial, son père Jude engage la guilde de , rivale de , pour retrouver sa fille et la ramener à la maison dans le but de réaliser un mariage arrangé. Elle se rend alors au domicile familial et décide de confronter son père en lui disant tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle refuse le mariage arrangé, accuse son père d'être responsable des souffrances endurées, par sa faute, des membres de la guilde, puis lui tourne définitivement le dos. Mais un jour, elle découvre que son père la suit afin de lui emprunter de l'argent, ayant perdu l'entreprise familiale et tout ce qu'il possédait. Cependant, elle refuse catégoriquement de l'aider. Plus tard, croyant son père en danger, elle se rend à la guilde LOVE & LUCKY pour arrêter un braquage, mais Jude arrive juste après.

Elle découvre par la suite que Loki n’est autre que l’esprit du Lion, Léo, qui est condamné à vivre dans le monde des humains jusqu’à mourir. Elle fait tout pour le sauver, pour même forcer l'ouverture de la porte jusqu'au monde des esprits, mais aussi jusqu'à faire venir le roi des Esprits Stellaires. Celui-ci laisse une dernière chance à Léo, et il peut retourner vivre dans le monde des esprits comme leader des 12 voies d'or.

Après avoir vaincu Angel des Oracion Seis, elle récupère les clés d’or d’Ariès, de Gemini et de Scorpio. Lors de l'arc Tenro, pendant la bataille contre Grimoire Heart, après que Loki ait vaincu Zoldio, elle récupère la clé du Capricorne : Caprico. Elle possède au total dix clés d’or et cinq clés d’argent.

Deuxième partie 

Sept ans plus tard de retour de l'île de Tenrô, elle apprend que son père est décédé. Ce dernier avait envoyé des cadeaux pour son anniversaire durant ses sept années d'absence, ainsi qu'une lettre émouvante. Celui-ci lui avait confié un objet inestimable. C'est aussi le même jour où elle fait la rencontre de Michelle Lobster alias Imitatia, le septième membre de la Nouvelle Oracion Seis qui veut s'emparer de l'Horloge Infinie afin de changer le monde. Les Oracion Seis voulaient utiliser Lucy comme une pièce afin qu'elle fusionne avec l'Horloge Infinie pour que le Cauchemar Réel s'étende sur le monde. Finalement, l'horloge est détruite et ses pièces sont dispersées dans des territoires inconnus.

Quelques mois plus tard, elle participe au grand tournoi de la magie avec Natsu, Grey, Erza, Elfman et Wendy. Elle affronte Flare Corona de  au premier match de la première journée, où elle montre être capable d'invoquer deux esprits à la fois et être capable d'utiliser l'Urano Metria avec l'aide de Gemini. Cependant, elle perd à la suite de l'intervention de Obra qui annule la magie de Lucy. Elle participe à la partie « épreuve » lors de la quatrième journée du tournoi, qui consiste à éjecter ses adversaires en dehors de la sphère d'eau, où elle a pu finir deuxième à cause de Minerva.

À la fin de la quatrième journée, elle va, avec Natsu, Wendy, Gajil, Grey et les Exceeds, au cimetière des dragons. Elle suit, avec ses amis, Yukino et Arcadios, qui veulent leur montrer le projet Eclipse, puis elle se fait emprisonner avec Yukino. Quand Natsu, Wendy, Mirajane et les Exceeds les retrouvent, ils sont envoyés dans le palais des Enfers par la princesse Jade où ils affrontent l'ordre des Loups Affamés. Elle affronte Uosuke avec Yukino et réussissent à le vaincre. Plus tard, elle réussit à refermer la porte Eclipse avec l'aide de Yukino et des 12 clés d'or, puis elle trouve en ville, le journal de la Lucy du futur, qui contient des informations pour arrêter les dragons et détruire la porte Eclipse.

Durant la mission au village du Soleil, elle affronte trois chasseurs de trésor de la guilde , avec l'aide de Wendy et Flare, et réussissent à les vaincre.

Face à Tartaros, elle est tout d'abord confrontée à Franmalt mais est sauvée par Natsu. Elle aide ce dernier à le battre puis, après l'activation de l'Alegria par Mard Geer, le roi des enfers, elle est la seule à en réchapper. Elle affronte Jackal qui est trop puissant pour elle : elle a invoqué Loki et Virgo mais ce n'est pas assez, elle invoque donc un troisième esprit, Aquarius, qui réussit à retenir Jackal avec son eau, mais elle n'est pas assez puissante pour le battre. Elle dit à Lucy que si un constelationiste réussit à invoquer trois esprits en même temps, il peut invoquer le roi des Esprits mais il y a une conséquence : comme le roi n'a pas de clé physique, il faut détruire une clé d'or pour pouvoir l'invoquer, mais il faut que le lien entre la clé et le constelationiste soit fort. Aquarius a ordonné à Lucy de briser sa clé, ce qu'elle a fait, mais elle a perdu Aquarius pour toujours. Mais, une partie de la magie d'Aquarius est en Lucy, ce qui rend son pouvoir encore plus puissant et même plus puissant pour vaincre Jackal. Elle l'a vaincu en utilisant l'Urano Metria.

Troisième partie 
Pendant l'année qui suivit la dissolution de Fairy Tail, elle travaille pour le Sorcerer magazine  qui assistait au tournoi de la magie sauf qu'aucune des guildes d'il y a  n'y a participé (Blue Pegasus, Mermaid Heel, Lamia Scale, Quattro Cerberus, Sabertooth et Fairy Tail). À la fin du tournoi, Natsu fit une entrée flamboyante dans le stade et Happy l'accompagnait. Tous les trois étaient réunis comme avant. Elle leur explique que la guilde a été dissoute et tout le monde fait sa vie de leur côté. Ils ont décidé de refonder la guilde et partent de Crocus où Natsu laisse un message en feu sur le palais royal "Fairy Tail est de retour !".
Ils partent alors à la recherche des autres membres de la guilde et finissent par les retrouver.

Lors de l'arc Arbaless, elle tombe sur Brandish qui miniaturise sa maison avec sa magie. Toutefois, elle parvient à en sortir. Cette dernière accuse Layla, la mère de Lucy, d'avoir tué la sienne. Seulement, Aquarius lui apprend que c'est Zoldio, l'héritier de la clé du Capricorne qui en est responsable. Mais plus tard, Natsu et elle se font capturer par la rivale de Brandish, Dimaria, qui les attachent sur des chaises afin de les torturer. Croyant Lucy morte, un Natsu fou de rage se transforme en E.N.D. et corrige la jeune femme. Il se lance ensuite à la recherche de Zeleph pour l'éliminer. Ayant repris ses esprits, Lucy apprend que c'est Natsu qui a blessé Dimaria et tout saccagé. Inquiète pour le mage de feu, elle part à sa recherche, accompagnée de Happy. Ce dernier voit son combat contre Grey interrompu par Erza, qui parvient à les calmer tous les deux, en faisant appel aux souvenirs passés et leur disant qu'elle les aime profondément. Lucy retrouve Natsu et le prend dans ses bras. Soulagé de la voir vivante, il perd connaissance.
Inconscient, le mage de feu mène un combat mental contre lui-même, devant choisir entre la voie du démon ou celle du dragon. Des souvenirs de son enfance refont surface. Durant la convalescence de Natsu, elle le soutient en se blottissant contre lui, l'encourageant vers le chemin de la lumière. Lorsqu'il repart combattre Zeleph, la constelationniste décide de réécrire le livre E.N.D. afin de pouvoir guérir Natsu à distance. En contrepartie, son corps est rongé de l'intérieur par les flammes du démon, mais Grey l'épaule. Grâce à son aide, Natsu parvient à battre Zeleph, sans avoir besoin de le tuer. Après avoir réécrit une nouvelle fois le livre, les lettres retournent dans le livre. Celui-ci disparaît et Natsu réapparaît devant Grey, Happy et elle, soulagée de le revoir avec les larmes aux yeux. Alors que les trois mages rentrent à la guilde, Natsu disparaît, à la surprise de Grey, Happy et Lucy qui fond en larmes. Sauf qu'en réalité, le mage de feu a été téléporté dans l'absairessice temporel, par le biais d'un voyage spatio-temporel, tout comme les six autres chasseurs de dragons pour combattre Acnologia : Gajil, Wendy, Luxus, Sting, Rog et Cobra. Pour affaiblir leur ennemi, elle fait appel à tous les mages du royaume de Fiore pour utiliser Fairy Sphere, afin d'y enfermer le dragon noir. Grâce à ce plan, Natsu, ayant reçu les pouvoirs de ses six confrères, parvient à terrasser Acnologia pour de bon. De retour à Magnolia, il tombe accidentellement sur sa partenaire qui l'accueille à bras ouverts. Pour célébrer la victoire, les mages sont conviés à une fête. Elle devient une romancière célèbre, mais ayant trop bu à la soirée, Natsu la raccompagne chez elle. Le lendemain, elle remercie ce dernier en le prenant dans ses bras, lui disant qu'elle ne serait pas devenue la personne qu'elle est aujourd'hui, si elle n'avait pas rencontré Happy et lui. Alors que le mage de feu allait lui avouer quelque chose, il l'embarque dans une nouvelle aventure, avec les autres membres de l'équipe.

Fairy Tail: 100 Years Quest 

Après tout ces évenements tumultueux en compagnie de la guilde Fairy Tail, on retrouve la jeune constellationniste pour une nouvelle quête aux côtés de Natsu Dragnir, Grey Fullbuster, Erza Scarlett, Wendy Marvel, et les deux Exceeds Happy (compagnon de Natsu) et Carla (compagnon de Wendy).

Durant son combat contre Kiria, Lucy apparaît sous une nouvelle forme stellaire, la plus puissante jusqu'à ce jour.

Description

Famille 
Elle est la fille de la riche famille Heartfilia. Sa mère, Layla Heartfilia, est décédée à , en X777, alors que Lucy n'avait que . Pour ce qui est de son père, Jude Heartfilia, il ne s'est jamais occupé d'elle autrement que pour des raisons financières (tel qu'un mariage arrangé dans le seul but de s'enrichir), mais finira ruiné avant d'aller travailler dans une guilde marchande. Il mourut un mois avant que Lucy et les autres ne reviennent de l'île Tenro, sept ans plus tard. Malgré cela, il aimait réellement sa fille à qui il envoyait, chaque année, des cadeaux pour son anniversaire, pendant les sept années où elle a disparu. Lucy se rend réellement compte de son amour, lorsqu'elle trouve sa lettre peu de temps après être rentrée chez elle.

Sa mère Layla était aussi une mage constellationiste (elle possédait les esprits du Cancer, du Verseau et du Capricorne). Elle avait fait promettre à son esprit céleste Caprico de protéger sa descendance, en faisant ainsi un des esprits de Lucy, quand celui-ci la rencontra lors de l'attaque de Grimoire Heart sur l'île Tenrô. La mère de Lucy devait ouvrir la porte Éclipse, afin que les dragons et les chasseurs de dragons puissent traverser. Elle avait réussi à réunir toutes les clés d'or avec leurs propriétaires, mais une clé manquait à l'appel : celle d'Aquarius. Mais, Layla ne pouvait plus attendre et décida d'utiliser son énergie vitale pour compenser la magie de la clé manquante. Il y a eu une déficience avec sa magie et elle en est morte.

On apprend dans le chapitre 468 que Lucy (et de ce fait, Layla) est la descendante d'Anna Heartfilia, une constellationniste ayant vécu  avant le début de l'histoire qui était, selon Aquarius, la constellationniste la plus puissante n'ayant jamais existé. Anna a ouvert la porte Éclipse, il y a  à la demande du mage noir Zeleph pour envoyer les chasseurs de dragons,  dans le futur, car l'ethernano était plus abondant et aussi pour pouvoir vaincre Acnologia. Anna voulait aider Zeleph dans ses plans. Par la suite, on apprend qu'Anna avait franchi la Porte Eclipse pour arriver le jour du 7 juillet de l'an X777 avec les cinq Chasseurs de Dragon Natsu, Wendy, Gajil, Sting et Rog grâce à Layla la mère de Lucy, qui est morte à cause des efforts qu'elle a fait pour ouvrir la porte sans la clé d'Aquarius. Après la bataille contre Arbaless, Lucy part rendre visite de temps en temps à Anna qui enseigne maintenant dans une école située dans un petit village.

Côté sentimental, Lucy semble amoureuse de Natsu, et réciproquement, même si ce dernier ne s'en aperçoit pas. Dans le manga Fairy Tail: 100 Years Quest, Lusha, l'alter-égo de Lucy à la guilde Fairy Nail, est en couple avec la star de cinéma de la guilde, Nakku, l'alter-égo de Natsu. Dans le monde d'Edolas, Lucy Ashley, l'alter-égo de Lucy  passe son temps à maltraiter Natsu Draguion (l'alter-égo de Natsu) avec ses prises.  plus tard, ils se marient et ont une petite fille : Nasha.

Personnalité 
Elle s’entend très bien avec Natsu, qui est son partenaire de toujours. Ils sont pratiquement toujours ensemble. Cependant, elle ne supporte pas son attitude enfantine, ni qu'il squatte ou s'introduit chez elle sans sa permission, voire lorsqu'il touche à ses affaires. Il lui est souvent arrivé de remettre en question les sentiments qu’elle lui porte. Son comportement vis-à-vis de son partenaire laisse à penser qu'elle est amoureuse de lui, même si elle nie tout en bloc. Durant le manga et l'anime, il y a une belle alchimie et complicité entre les deux personnages. Elle est toujours inquiète à son sujet, le prend dans ses bras lorsque la situation est difficile ou lorsqu'elle est soulagée de le revoir vivant. Et lorsqu'elle est triste, c'est toujours Natsu qui la réconforte. De son côté, le mage de feu éprouve aussi des sentiments pour elle, même s'il ne s'en aperçoit pas. Il se met en colère quand quelqu'un lui fait du mal, d'une manière ou d'une autre (soit en la blessant, soit en la faisant pleurer), vole à son secours lorsqu'elle est en danger et éloigne les hommes qui tentent de la draguer. Lorsque Natsu fait appel à son côté démoniaque, elle est la seule à réussir à le calmer, en le prenant dans ses bras. Par ailleurs, l'ending 15 de la série montre Natsu et elle se croiser dans une forêt, puis finir par boire un verre ensemble. Dans l'OAV 4 de la série, elle boit beaucoup d'alcool, en compagnie des autres filles de la guilde, et parle amoureusement de Natsu. En état d'ivresse, elle fait, plus tard, des avances à Natsu qui semble gêné, mais ne la repousse pas (la scène où ils s'échangent un baiser a été censurée). Dans l'arc Arbaless, elle va finir par apprendre la véritable identité de Natsu (E.N.D. : Etherious Natsu Dragnir), par le biais d'Happy, mais cela ne change en rien ses sentiments pour le mage de feu.

Happy trouve toujours le moyen de la rabaisser et ne l’emporte souvent pas toujours au paradis mais en réalité, il tient beaucoup à elle. Elle s'entend aussi bien avec Grey et partage les mêmes points de vue que lui, mais elle ne supporte pas que celui-ci se déshabille comme il veut. Jubia la considère comme une rivale, pensant qu'elle est aussi attirée par le mage de glace, mais ce n'est pas le cas. Elle considère souvent Erza comme un modèle, ce qui ne l'empêche pas d'être son amie la plus proche ainsi que celle de Reby (ayant toutes deux la même passion pour la lecture, les deux jeunes femmes se sont tout de suite bien entendues), même si, comme tout le monde, il y a des moments où elle lui fait peur où elle fait des choses insensées. Bien qu'elle soit douce, naïve et sensible, elle a aussi un caractère bien trempé et parfois un fort tempérament, tout comme Erza, ce qui effraie parfois Natsu, Grey et Happy. La constellationniste ne tient pas l'alcool, car dès qu'elle en boit (forcée par Kanna), elle parle amoureusement de Natsu et lui fait des avances.

Lucy voudrait faire éditer le récit de ses aventures dans la guilde. Sensible et généreuse, elle est toujours prête à aider les autres dans le besoin. Elle est souvent accompagnée d'un esprit (l'esprit du chiot, Nikola) qu'elle nomme Plue. Elle est l'une des personnages du manga à faire des remarques concrets sur des dires. Elle est également souvent vêtue d'habits courts et moulants, faisant ressortir sa forte poitrine. La marque de Fairy Tail se situe sur le dos de sa main droite et est de couleur rose (tout comme les cheveux de son partenaire Natsu).

Lucy Ashley d'Edolas est une femme très autoritaire, surexcitée et combative, mais également amicale. Tout le contraire de la Lucy d'Earthland. Dans le manga Fairy Tail: 100 Years Quest, Lucy a une autre alter-égo : Lusha, qui est manager de Nakku (l'alter-égo de Natsu), la star de cinéma dans la guilde Fairy Nail et en couple avec ce dernier. Plus tard dans le manga, lorsque ses compagnons et elle sont renvoyés à Edolas par le mage blanc, où neuf années se sont écoulées, Natsu et elle découvrent que leurs alter-egos respectifs se sont mariés et ont eu une petite fille ensemble : Nasha.

Techniques 
Lucy est une constellationiste (mage stellaire), c'est-à-dire une mage « invocatrice ». Ce statut de mage lui permet d'ouvrir des portes pour faire appel aux esprits célestes (correspondant à chacune des 88 constellations) par l'intermédiaire de clés. Ses clés les plus puissantes sont les clés d'or du zodiaque, au nombre de treize, elles correspondent chacune à un signe astrologique en y ajoutant le serpentaire. Cependant Lucy ne possède que 9 de ces 13 clés d'or (anciennement 10, mais elle a du détruire la clé d'Aquarius pour invoquer le roi des esprits célestes). Elle possède aussi deux fouets dont l'un provient du monde des esprits, qui a la capacité de s'étendre à l'infini et dont l'apparence ressemble à celui d'un fleuve étoilé. Ce fouet est un cadeau de Virgo, la clé de la constellation de la Vierge offerte afin de compenser sa vulnérabilité en l'absence de ses esprits. Avec l'aide de la Seconde Origine d'Ultia, elle a pu maîtriser la magie ultime des étoiles, le sort Urano Metria. Elle a aussi été capable d'invoquer trois esprits en même temps grâce à sa Seconde Origine, mais s'épuise rapidement.

Pendant l'année qui a suivi la dissolution de Fairy Tail, elle a développé une nouvelle forme de magie stellaire : l'utilisation de robes stellaires. Cette magie, ressemble à la magie employée par Erza et permet à Lucy de se revêtir d'une tenue correspondant à l'esprit qu'elle invoque et d'utiliser leurs capacités, comme, sa force augmentera si elle fait appel à Taurus, ou elle se verra dotée d'un arc si elle utilise Sagittarius. Elle a utilisé cette nouvelle forme de magie à la fin du combat contre Tartaros, après la destruction de la clé d'Aquarius, ce qui lui a donné la possibilité d'utiliser une robe correspondant à son ancien esprit. Les pouvoirs de Lucy ont grandement augmenté, faisant d'elle l'une des plus puissantes constellationistes.

Plus tard, dans Fairy Tail: 100 Years Quest, elle développe une autre magie stellaire : le mixage des robes stellaires. Lorsqu'elle invoque deux esprits, elle est capable de se revêtir d'une tenue correspondant aux deux esprits invoqués, en plus d'avoir une magie beaucoup plus puissante. Cependant, sa durée d'utilisation est limitée à un coup ultime, & sa consommation de magie est tellement violente, que la constelationniste s'épuise vite.

Voir aussi

Articles connexes 
 Personnages de Fairy Tail

Notes et références 

Fairy Tail
Magicien ou sorcier de fiction